Осуна:

 Осуна — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия.
Осуна (род. 1992) — пуэрто-риканский певец. 
 Осуна, Марио (род. 1988) — мексиканский футболист, опорный полузащитник клуба «Керетаро» и сборной Мексики.
 Осуна, Педро Тельес-Хирон (1574—1624) — испанский сановник из рода Тельес-Хиронов, вице-король Сицилии и Неаполя.
 Осуна, Рафаэль (1938—1969) — мексиканский теннисист-любитель.